Paipa kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Paipa (ort), Boyacá, 
 Paipa (kommun), Boyacá,